Gomortega keule – gatunek drzewa z monotypowego rodzaju Gomortega Ruiz & Pav. i monotypowej rodziny Gomortegaceae Reiche z rzędu wawrzynowców (Laurales). Jest to gatunek rzadko spotykany w środkowym Chile (regiony Biobío i Maule), gdzie rośnie w lasach na cienistych zboczach wilgotnych wąwozów. Gatunek zagrożony według Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych opublikowanej przez IUCN.

Morfologia 
Drzewo osiągające 30 m wysokości i 1 m średnicy pnia. Liście naprzeciwległe, całobrzegie. Kwiaty drobne. Owocem jest pestkowiec.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

Przypisy 

Wawrzynowce